Mistral poate însemna:

 Mistralul, un vânt local în Franța și Italia
 Frédéric Mistral, un scriitor francez.
 Gabriela Mistral, o poetă chiliană